Поселение (устаревшее Поселенье) — многозначное понятие:
 Поселение — вид археологического памятника, объекта.
 Поселение — место жительства группы людей, населённый пункт.
 Поселение — два вида муниципальных образований в России, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления:
 городское поселение — город или посёлок (включая территории близлежащих других населённых пунктов, включённых в генеральный план городского поселения);
 сельское поселение — один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), реже пгт.
 Поселение — административные или территориальные единицы в некоторых регионах Российской Федерации.
 Поселение — тип административной единицы и муниципального образования в Москве, которые созданы с 1 июля 2012 года на территориях, присоединённых из Московской области.
 Военные поселения — введённая генералом Аракчеевым при Александре I организация войск, при которой крестьяне ряда местностей были обращены в солдат и должны были наряду с военными обязанностями заниматься земледельческим трудом.
 Поселение (отправить/сослать на поселение) — наказание, состоявшее в принудительном водворении на постоянное жительство в отдалённых местностях, см. Ссылка (наказание).
 Колония-поселение — вид пенитенциарного учреждения.
 В контексте Израиля и Палестины — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан либо в секторе Газа.

См. также 
 Населённый пункт